Carlo Tagliavini (1903-1982), linguiste et un romaniste italien.
 Ferruccio Tagliavini (1913-1995), ténor italien.
 Franco Tagliavini (1934-2010), ténor italien.
 Gabriela Tagliavini (née en 1968), réalisatrice argentine.
 Luigi Ferdinando Tagliavini (1929-2017), musicologue et compositeur italien.
Patronyme italien